Xeromphalina — рід грибів родини Mycenaceae. Назва вперше опублікована 1934 року.

Класифікація 
До роду Xeromphalina відносять 38 видів:

Примітки

Джерела 

 Konrad, P.; Maublanc, A. 1937. Icones Selectae Fungorum. 6:1-558 - P.236

Роди грибів